Некрасов, Борис:
 Некрасов, Борис (род. 1943) — советский футболист.
 
 Некрасов, Борис Захарович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Некрасов, Борис Петрович (1902—1937) — советский геолог, начальник Главного управления редких металлов Наркомата тяжелой промышленности.